Miejscowości w Polsce:
 Tybory Uszyńskie
 Tybory-Jeziernia
 Tybory-Kamianka
 Tybory-Misztale
 Tybory-Olszewo
 Tybory-Trzcianka
 Tybory-Wólka
 Tybory-Żochy